Рамо́н Беренге́р — имя ряда правителей в Каталонии и Южной Франции:

 Каталония
 Рамон Беренгер I (граф Барселоны) по прозвищу Старый (1023—1076) — граф Барселоны, Жироны с 1035, Осоны с 1054, Каркассона и Роде с 1067
 Рамон Беренгер II (граф Барселоны) по прозвищу Голова-из-Пакли (ок. 1054—1082) — граф Барселоны, Жироны, Осоны, Каркасона и Разе с 1076
 Рамон Беренгер III (граф Барселоны) по прозвищу Великий (1082—1131) — граф Барселоны и Жироны с 1097, Осоны 1097—1107, 1111—1131, Бесалу с 1111, Прованса (Рамон Беренгер I) с 1112, Сердани, Берги и Конфлана (Рамон Беренгер I) с 1118
 Рамон Беренгер IV (граф Барселоны) (ок. 1114—1162) — граф Барселоны, Осоны, Жироны и Сердани с 1131, принц-регент Арагона и граф Рибагорсы с 1137, граф-регент Прованса 1144—1157, маркиз Тортосы с 1148, маркиз Лериды с 1149
 Рамон Беренгер I (граф Ампурьяса) (1308 — ок. 1366) — граф де Прадес и барон д’Энтенса 1324—1341, граф Ампурьяса 1341—1364

 Прованс
 Раймунд Беренгер I (граф Прованса) — см. Рамон Беренгер III (граф Барселоны)
 Раймунд Беренгер II (граф Прованса) — см. Рамон Беренгер IV (граф Барселоны)
 Раймунд Беренгер III (граф Прованса) (ок. 1135—1166) — граф Прованса с 1144
 Раймунд Беренгер IV (граф Прованса) (ок. 1158—1181), граф Сердани (Педро I) 1162—1168, граф Прованса (Раймунд Беренгер IV) с 1173
 Раймунд Беренгер V (граф Прованса) (1195—1245) — граф Прованса и Форкалькье с 1209

См. также 
 Беренгер